Copper Peak – skocznia narciarska w Ironwood w stanie Michigan
 Copper Peak – góra w Stanach Zjednoczonych w stanie Waszyngton

Strony ujednoznaczniające